Un EP es un formato de grabación musical más largo que un sencillo y más corto que un álbum.

EP también puede referirse a:
EP, álbum de la banda Malón;
Ñejo & Dálmata EP, álbum del dúo puertorriqueño Ñejo & Dálmata;
Ejército del Perú;
Europa Press, agencia de noticias privada líder en España;
Farmacopea Europea del inglés European Pharmacopoeia;
EP Vulpeculae, estrella variable de la constelación de Vulpecula;
EP Jõhvi, club de fútbol de Estonia desaparecido;
Enfermedad de Parkinson.
Espejo público (1996-), un programa de televisión emitido por la cadena española Antena 3.
Iran Aseman Airlines, por su código IATA.
En España, EP significa Educación Primaria.